Ха́ртмут Райх (; 7 мая 1956, Апольда, ГДР) — немецкий борец вольного стиля, чемпион мира и Европы.

Спортивные результаты 
 Чемпион мира (1982), серебряный призёр чемпионатов мира (1978, 1981), бронзовый призёр чемпионатов мира (1977, 1979).
 Чемпион Европы (1977, 1981), серебряный призёр чемпионата Европы (1979), бронзовый призёр чемпионата Европы (1976).
 Выступал на летних Олимпийских играх 1980 года (8-е место).
 Чемпион ГДР (1976, 1980, 1981, 1984, 1988), серебряный призёр чемпионатов ГДР (1974, 1977, 1979, 1985).

Видео 
Чемпионат мира 1982, вольная борьба, до 52 кг, финал: Хартмут Райх (ГДР) - Осман Эфендиев (СССР)

Примечания

Ссылки 
 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр.
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Составитель Н. И. Мягченков — Москва: Физкультура и спорт, 1984, 240 стр.

Чемпионы ГДР по борьбе
Борцы Германии
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы наилегчайшего веса